Fujita se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Yoshihisa Fujita
 Daisuke Fujita